Il doppio del torneo di tennis Salou Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Conny Falk e Robbie Weiss che hanno battuto in finale Per Henricsson e Nicklas Utgren 5-7, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Hugo Nunez (quarti di finale)
 Alfonso Mora /  Mark Ozer (quarti di finale)

 Jesus Colas-Abad /  Francisco Roig (semifinali)
 Per Henricsson /  Nicklas Utgren (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Salou Challenger 1989